Siwi kan syfta på:

 Siwi (folk) – en folkgrupp bland Berber
 Siwi (språk) – ett berberspråk
 A-siwi – en nordamerikansk ursprungsbefolkning, se Zuniindianerna
 SIWI – ett Stockholmsbaserat policyinstitut, Stockholm International Water Institute